«Акваме́н и поте́рянное ца́рство» () — предстоящий американский супергеройский фильм режиссёра Джеймса Вана. Это пятнадцатый фильм в Расширенной вселенной DC и продолжение фильма 2018 года «Аквамен». Сценарий фильма написал . Главные роли в фильме исполняют Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Патрик Уилсон, Дольф Лундгрен и Яхья Абдул-Матин II.

Момоа подготовил историю для продолжения во время съёмок первого «Аквамена», но Ван не хотел торопиться со следующим фильмом. Он согласился курировать разработку продолжения в январе 2019 года, а через месяц Джонсон-Макголдрик подписал контракт на написание сценария. В августе 2020 года было подтверждено, что Ван будет режиссёром фильма, и сказано о том, что в фильме будет расширено миростроительство первого «Аквамена». Ван объявил название для продолжения в июне 2021 года, а съёмки начались месяцем позже в Лондоне.

Выход фильма намечен на 25 декабря 2023 года.

Актёрский состав 
 Джейсон Момоа — Артур Карри / Аквамен: Наполовину атлант, наполовину человек и царь Атлантиды, который может плавать со сверхзвуковой скоростью и общаться с водными обитателями.
 Эмбер Херд — : Принцесса царства Ксебель и дочь царя Нерея, которая может управлять водой с помощью гидрокинеза и общаться с другими атлантами с помощью телепатии.
 Уиллем Дефо — : Визирь Атлантиды и наставник Артура.
 Патрик Уилсон — Орм / Повелитель Океанов: Сводный брат Артура и бывший царь Атлантиды.
 Дольф Лундгрен — Нерей: Царь Ксебеля и отец Меры.
 Яхья Абдул-Матин II — : Безжалостный пират и наёмник, использующий костюм атлантов. Стремится убить Аквамена, чтобы отомстить за смерть своего отца.
 Темуэра Моррисон — Томас Карри: Отец Артура и смотритель маяка.
 Николь Кидман — Атланна: Мать Артура и бывшая царица Атлантиды.

Кроме того, Бен Аффлек вновь исполняет роль Брюса Уэйна / Бэтмена из Расширенной Вселенной DC (DCEU). Также в фильме появятся Рэндалл Парк в роли Стивена Шина, морского биолога, одержимого поисками Атлантиды; Винсент Риган в роли Атлана, первого царя Атлантиды; Джани Жао в роли Ската; Индия Мур в роли Кэршон и Пилу Асбек в неизвестной роли.

Производство

Разработка 
Во время разработки первого «Аквамена» звезда Джейсон Момоа написал сюжет для продолжения, которое он передал председателям Warner Bros. Entertainment  и продюсеру . В октябре 2018 года, перед выходом фильма, Момоа сказал, что будет больше участвовать в разработке для потенциального продолжения, и ожидал, что съёмки начнутся в 2019 году. Режиссёр Джеймс Ван сказал, что из «Аквамена» может выйти несколько сюжетных линий, в этом фильме представлены семь подводных королевств, которые ещё предстоит полностью изучить. К началу декабря Эммерик был достаточно уверен в прогнозах кассовых сборов фильма, чтобы начать обсуждение продолжения. К концу января, когда «Аквамен» должен был стать самым кассовым фильмом, основанным на одном из персонажей комиксов DC, Warner Bros. вела переговоры с Ваном о наблюдении за разработкой и написанием продолжения. Джефф Буше с сайта Deadline Hollywood отметил, что Ван бережно относился к продолжениям своих предыдущих фильмов «Астрал» и «Заклятие» и глубоко вложился в построение мира «Аквамена». Ван ранее сравнивал мир «Аквамена» с другими вымышленными мирами, такими как Средиземье, галактика из «Звёздных войн» и «».

В начале февраля 2019 года Warner Bros. наняла Ноа Гарднера и Эйдана Фицджеральда для написания сценария спин-оффа фильма «Аквамен» под названием «Впадина» (), основанного на одном из королевств, представленных в первом фильме. Ожидалось, что у него будет меньший бюджет, и в нём не будет основного состава из «Аквамена», а продюсерами будут Ван и Сафран. Борис Кит с сайта The Hollywood Reporter сообщил тогда, что серьезных обсуждений о прямом продолжении «Аквамена» между студией, Ваном и Момоа еще не было из-за того, что они хотели сначала передохнуть, но несколько дней спустя он сообщил, что началась активная разработка продолжения, и сценарист первого фильма  подписался для написания сценария. Ван и Сафран продюсировали сиквел, хотя все ещё было неясно, будет ли Ван режиссировать его. В конце февраля Warner Bros. запланировала выпуск «Аквамена 2» на 16 декабря 2022 года. В следующем месяце Сафран объяснил, что они с Ваном не хотят торопиться с продолжением, и поддерживает это, поэтому выпуск фильма был запланирован через четыре года после выхода первого фильма. Он добавил, что они подошли к серии фильмов «Аквамен» так же, как с серии фильмов «Заклятие» с дополнительными фильмами, такими как «Впадина», исследующим истории о подводных королевствах, наряду с фильмами о кораблях-базах с Акваменом в главной роли. Сафран сказал, что Ван знал архитектуру, арсенал, армию, внешний вид, ощущения, общую атмосферу каждого из семи королевств и хотел изучить их все в будущих проектах.

В июле 2019 года Ван должен был снять фильм «Злое», прежде чем приступить к работе над «Акваменом 2». Патрик Уилсон сказал в ноябре, что он обсудил с Ваном планы на продолжение, и указал, что он будет повторять свою роль Орма Мариуса / Повелителя Океана из первого фильма. Месяц спустя Яхья Абдул-Матин II подтвердил, что он вернется в образе ,  и хотел воплотить личность персонажа и его путешествие. В марте 2020 года Дэвид Лесли Джонсон заявил, что продолжение не будет основано на конкретном комиксе, а будет черпать вдохновение истории Аквамена из Серебряного века комиксов, в которых Чёрная Манта был злодеем. Было подтверждено, что Ван будет режиссировать продолжением на виртуальном мероприятии  в августе, когда он сказал, что это будет более серьёзно, чем первый фильм, и темы, которые более актуальны для реального мира. Он добавил, что это будет включать в себя больше построения мира и исследования подводных королевств, и будет включать некоторые элементы ужасов, похожие на эпизод Впадины в первом фильме. Возможность расширить миростроительство первого фильма была одной из ключевых причин, по которой Ван решил снять сиквел, наряду со сценарием Дэвида Лесли Джонсона, в котором, по мнению Вана, была действительно крутая история, чтобы вернуть всех этих персонажей, а затем развить их по-крупному.

В ноябре Эмбер Херд опровергла слухи о том, что она не будет повторять свою роль  из первого фильма после обвинений в домашнем насилии, выдвинутых против неё её бывшим мужем Джонни Деппом. В том же месяце петиция об увольнении Эмбер Херд из франшизы получила более 1,5 миллионов подписей и появилась после того, как Warner Bros. убрала Джонни Деппа из фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», когда обвинения в злоупотреблениях, выдвинутые британской газетой The Sun, были признаны «по существу правдивыми». Сафран сказал, что они никогда не рассматривали возможность создания фильма без неё. Он добавил, что они не будут реагировать на чистое давление фанатов с помощью петиции и других разговоров в социальных сетях.

Подготовка к производству 
В феврале 2021 года Дольф Лундгрен сказал, что он повторит свою роль короля Нерея в сиквеле, а съёмки должны начаться позже в том же году в Лондоне. Месяц спустя было объявлено, что запланированная дата начала съёмок на июнь, хотя на это могла повлиять пандемия коронавируса. В апреле Warner Bros. и DC объявили, что разработка «Впадины» больше не продвигается вперёд, поскольку у студий не было места для спин-оффа в их списке фильмов, и они полагали, что «Аквамен и потерянное царство» будет достаточным расширением на данный момент для франшизы. Позднее в том же месяце Пилу Асбек вступил в переговоры, чтобы присоединиться к актёрскому составу фильма. Момоа заявил в мае, что он хотел начать съёмки в июле, а Ван объявил месяц спустя, что сиквел будет называться «Aquaman and the Lost Kingdom» (), а Темуэра Моррисон подтвердил своё возвращение в роли отца Аквамена, Томаса Карри. В июле 2022 года Момоа сообщил, что Бен Аффлек вновь исполняет роль Брюса Уэйна / Бэтмена из Расширенной вселенной DC (DCEU) для пересъёмок на площадке Warner Bros. в Бербанке (Калифорния). Аарон Коуч из The Hollywood Reporter вскоре после этого сообщил, что Майкл Китон снялся в сцене фильма в роли версии Брюса Уэйна / Бэтмена из фильмов Тима Бёртона «Бэтмен» (1989) и «Бэтмен возвращается» (1992). Версия Бэтмена в исполнении Китона также должна появиться в фильме Расширенной вселенной DC «Флэш», но выход фильма был перенесён на более поздний срок (23 июня 2023), после фильма «Аквамен и потерянное царство» (17 марта 2023). Сцена, как сообщается, смутила зрителей во время тестовых показов, и Коуч считает, что именно поэтому эту её пересняли с Аффлеком.

Съёмки 
Съёмки фильма начались в Лондоне 28 июня 2021 года, под рабочим названием «Necrus» (). Дон Бёрджесс вернулся в качестве оператора из первого фильма. В августе Ван сказал, что на сиквел сильно повлиял фильм «Планета вампиров». Съёмки фильма проходили на пляже Сонтон Сэндс в Девоне, в начале сентября. Позже в том же месяце пробы Асбека были подтверждены; Выяснилось, что Рэндалл Парк вернулся из первого фильма в роли доктора Стивена Шина; Винсент Риган был выбран на роль древнего царя Атланна, заменив Грэма Мактавиша, который сыграл персонажа в первом фильме; Яни Чжао должна была сыграть Стингрея, оригинального персонажа фильма, в своей первой англоязычной художественной роли; Выяснилось, что Индия Мур изобразит Каршону в сиквеле. После 95 процентов съёмок фильма в Великобритании, съёмки перенеслись на Гавайи до 9 декабря. Было подтверждено, что Николь Кидман повторит свою роль Атланны матери Аквамена. Затем съёмки начались в Лос-Анджелесе и официально завершились 12 января 2022 года в Малибу.

Музыка 
В августе 2021 года , композитор первой части, рассказал о том, что он вернётся для сочинения саундтрека к продолжению.

Маркетинг 
Ван и Уилсон делились планами на фильм на виртуальном мероприятии DC FanDome в августе 2020 года. Через год, на DC FanDome 2021, были показаны концепт-арты и закулисные кадры со съёмок.

Премьера 
«Аквамен и потерянное царство» выйдет в прокат в США 25 декабря 2023 года. Первоначально премьера фильма в США была намечена на 16 декабря 2022 года, но потом была перенесена на 17 марта 2023 года. Затем релиз был перенесён на декабрь того же года, когда оказалось, что фильму требуется больше времени на пост-продакшн.

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 2023 года
Фантастические фильмы 2023 года
Фильмы 2023 года в 3D
Фильмы об Аквамене
Фильмы Расширенной вселенной DC
Фильмы-сиквелы
Фильмы Warner Bros.